KDAL steht für:
 Bahnhof Dalheim (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Dallas Love Field (ICAO-Code), US-amerikanischer Flughafen

Abkürzung